Amerikai Egyesült Államok
Camden megye (Észak-Karolina)
Camden megye (Georgia)
Camden megye (Missouri)
Camden megye (New Jersey)
 Ausztrália
Camden megye (Új-Dél-Wales)